Супермен: Все звезды () — ограниченная серия комиксов из двенадцати выпусков с участием Супермена, опубликованная издательством DC Comics в период с января 2006 по октябрь 2008 года. Сценарий серии написал Грант Моррисон, иллюстрировал Фрэнк Куайтли, цифровую растушевку сделала Джейми Грант.

Сюжет комикса рассказывает о последнем годе жизни Супермена. В результате осуществления плана Лекса Лютора, клетки тела Супермена пострадали от массивной дозы солнечной радиации, тем самым был вызван дегенеративный процесс, который приведёт супергероя к смерти через двенадцать месяцев. Неизбежная смерть заставляет Супермена решить важнейшие вопросы его жизни: отношения с Лоис Лейн, возрождение Криптона, вражда с Лексом Лютором.

Серия стала второй в рамках запущенного в 2005 году импринта DC Comics All-Star, последовав за All Star Batman and Robin the Boy Wonder Фрэнка Миллера. Импринт дал возможность писателям рассказывать истории персонажей DC, не будучи ограниченным событиями основной вселенной DC.

В 2015 году комикс был издан в России издательством «Азбука».

Сюжет

Издание 
Серия All-Star Superman состоит из двенадцати выпусков. Первый номер вышел в январе 2006 года, но предварительные заказы были сделаны ещё в ноябре 2005 года и он занял второе место в топ 300 самых продаваемых комиксов за этот месяц, уступив только Infinite Crisis #2. All-Star Superman #2 также был коммерчески успешен и попал на второе место в топ 300 комиксов в январе 2006 года, с результатом 124,328 экземпляров, включавшим предзаказы. Возглавил топ Infinite Crisis #4. Последний выпуск серии был опубликован в октябре 2008 года.

Награды

Примечания 

Комиксы 2006 года
Комиксы Гранта Моррисона
Сюжетные линии в комиксах о Супермене